Az ankét (a francia enquête szóból) valamely közérdekű kérdés megvitatására rendezett nyilvános értekezlet. Tartalma azonos a konferenciával, azaz különböző testületek, egyesületek, csoportok összejöveteleik meghatározott témák megtárgyalása, a nézetek kicserélése céljából. A résztvevők tájékozódása időszerű kérdések megvitatása alapján történik. A végén közösen megszövegezett záróokmánnyal fejezik be az összejövetelt. Főként magasabb társadalmi pozícióban (helyzetben) lévő, azonos érdekkörű személyek információcseréjére szolgál. Összehívásának gyakoriságára nincs szabály. (Phare program HU 94.05 Endrody-Kozma meghatározása) Az ankét ettől eltérően kisebb létszámú, mint a konferencia és név szerinti meghívásos alapon rendezik.

A sajtóban körkérdést jelent. Írott formában lezajló tanácskozás, megvitatás, tárgyalás. Általában folyóiratok, újságok rendeznek ankétokat olyan formában, hogy a hasábokon különböző nézőpontból írt írások jelennek meg bizonyos kérdésekről. Különösen sok ankét jelent meg a Nyugatban az 1930-as években.

Kapcsolódó szócikkek 

 Fizikatanári ankét

Források 

 Tomecskó Erika: Konferencia típusú rendezvények szervezése (Budapest, 2004) 19. o. tankönyvpótló jegyzet
 Magyar értelmező kéziszótár (Budapest, 1972) 43. o.
 Új idők lexikona, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. kiadása, Bp, 1936.

További információk 

 http://www.kislexikon.hu/anket.html 
 http://www.komal.hu/hirek/anket/2004/beszamolo.h.shtml
 http://portal.bme.hu/Sajtoszoba/Lists/BMEEsemenyek/DispForm.aspx?ID=2435

Újságírás
Sajtóval kapcsolatos szakkifejezések